Табунный — название населённых пунктов в России:

 Табунный — посёлок в Наримановском районе Астраханской области, упразднён в 1997 году.
 Табунный — посёлок в Морозовском районе Ростовской области.